HMS Gipsy a été le nom de plusieurs navires de la Royal Navy :
 HMS Gipsy (1799), une goélette en service de 1799 à 1804 qui a capturé plusieurs corsaires français.
 HMS Gipsy (1804), une goélette achetée en Jamaïque en 1804 et vendue en 1808.
 Gipsy, une goélette annexe lancée en 1836 et vendue en 1892.
 HMS Gipsy (1897), un destroyer de classe C lancé en 1897 et vendu en 1921. La coque a été utilisée comme ponton jusqu'en 1937 au moins.
 HMS Gipsy (H63), un destroyer de classe G lancé en 1935 et miné le 21 novembre 1939 au large de Harwich.
 Gypsy, l'ancien ferry Carlotta de Gravesend, réquisitionné comme navire de dépôt pour le service de patrouille auxiliaire. Bombardé à Tower Pier, Londres en 1941

Références
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). Londres: Chatham Publishing. .

Gipsy